Stéphane Jouanneau est un pratiquant français de la sarbacane sportive.

Parcours sportif sarbacane 
 2004 Fondateur du Club français de blowgun libre (CFBL), pour promouvoir la sarbacane sportive
 2004 Contact avec David Sustak (NSBA) et Hironori Higuchi (IFA) pour la reconnaissance officielle de la France comme pays pratiquant la sarbacane sportive
 2004 Rencontre de Pierre-Emmanuel Debergh pour la mise en place de la pratique de la sarbacane sportive en France
 2005 Établissement de liens avec les principaux fournisseurs mondiaux de modèles de sarbacane sportive
 2005 Cofondateur de la FSBA
 2005 Vice-recordman du monde de tir longue distance à 
 2006 Organisateur de l'Open de France de sarbacane sportive
 2006 Nouveau recordman du monde de tir longue distance à 
 2006 Classé  en Classe B derrière Sylvaine Bignon

Sarbacane
Sportif français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)